Zilahy ist der Nachname von:

Lajos Zilahy (1891–1974), ungarischer Autor
 Miklós Géza Zilahy, auch Zilahi-Szabó, (* 1936), ungarisch-deutscher Informatiker 
Péter Zilahy (* 1970), ungarischer Autor und Fotograf